Srebrna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Srebrna, village du powiat de Płock
 Srebrna, village du powiat de Płońsk

dans la voïvodie de Łódź
 Srebrna, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Srebrna, village